

Geografia 
 Nagel – comune tedesco situato nel land della Baviera

Matematica 
 Punto di Nagel – le rette che uniscono ciascun vertice di un triangolo con il punto di contatto tra il lato opposto e il corrispondente cerchio ex-inscritto passano per uno stesso punto , detto punto di Nagel

Persone 
 Alberto Nagel (1965) – banchiere e manager italiano
 August Nagel (1882-1943) – progettista e imprenditore tedesco
 Cathy Nagel (1951) – ex sciatrice alpina statunitense
 Conrad Nagel (1897-1970) – attore cinematografico e attore televisivo statunitense
 Dolf van der Nagel (1889-1949) – calciatore olandese
 Gerd Nagel (1957) – ex altista tedesco
 Heike Hustede-Nagel (1946) – ex nuotatrice tedesca occidentale
 Jerry Nagel (1928-1999) – cestista statunitense
 Judy Nagel (1951) – ex sciatrice alpina statunitense
 Morné Nagel (1978) – velocista sudafricano
 Patrick Nagel (1945-1984) – artista, illustratore e grafico statunitense
 Sidney R. Nagel (1948) – fisico statunitense
 Steven Nagel  (1946-2014) – astronauta statunitense
 Thomas Nagel (1937) – filosofo statunitense
 Willibald Nagel (1870-1911) – fisiologo tedesco